Ambler podría referirse a:

Estados Unidos 
  Ambler (Alaska), ciudad ubicada en Alaska;
  Ambler (Pensilvania), ciudad ubicada en Pensilvania;